Хаса́нов — фамилия.

Известные носители

А 
 Хасанов, Абдусалом (род. 1979) — таджикский боксёр.
 Хасанов, Адлан (1970—2004) — чеченский российский журналист и фотограф, погибший в Грозном во время теракта.
 Хасанов, Акрам (1911—1966) — Герой Социалистического Труда.
 Хасанов, Амирджон (1924—1982) — Герой Социалистического Труда.
 Хасанов, Анас Габбасович (1937—1997) — министр внутренних дел Республики Башкортостан (1990—1995), председатель законодательной палаты Государственного собрания.

Б 
 Хасанов, Байбулат (Карасакал) — историческая личность, предводитель Башкирских восстаний 1735—1740 годов, в 1739 году принял титул Башкирского хана.
 Хасанов, Бахадор Абдужаббарович (1970) — советский и узбекистанский самбист.

Г 
 Хасанов, Гадо (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Хасанов, Гайрат (род. 1983) — узбекский футболист, вратарь ферганского «Нефтчи».
 Хасанов, Гали-Ахмед Вали-Мухамедович (Галиахмет Мухаметович Хасанов; 1894—?) — участник Башкирского национального движения, государственный деятель Башкирской АССР.

Д 
 Хасанов, Дамир Юсупович (1938—2005) — электросварщик треста «Нефтепроводмонтаж», Герой Социалистического Труда.
 Хасанов, Джасур Джумамуратович (род. 1989) — узбекистанский футболист, полузащитник.
 Хасанов, Джура (род. 1927) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Ж 
 Хасанов, Жасур Орзикулович (род. 1983) — узбекский футболист, полузащитник сборной Узбекистана.

З 
 Хасанов, Зиннат Хуснуллович (1915—1944) — участник подпольной организации Волжско-татарского легиона СС «Идель-Урал».

И 
 Хасанов, Ибрагим Ризоевич (1937—2010) — советский байдарочник, многократный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы (1961, 1962).

К 
 Хасанов, Калимулла Гумерович (1881—1949) — учитель, депутат Государственной думы II созыва от Уфимской губернии.
 Хасанов, Карим Хасанович (1927—2016) — председатель Высшего арбитражного суда Таджикистана, заслуженный юрист Таджикской ССР.

М 
 Хасанов, Мансур Хасанович (1930—2010) — российский учёный и государственный деятель, первый заместитель председателя Совета Министров Татарской АССР.
 Хасанов, Марат (род. 1935) — советский и таджикский актёр и организатор кинопроизводства.
 Хасанов, Марс Магнавиевич (род. 1955) — российский учёный, доктор технических наук.
 Хасанов, Муйдин Юнусович (1917—1947) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хасанов, Мурат Русланович (род. 1970) — советский и российский самбист и дзюдоист, многократный чемпион России, Европы и мира по самбо, заслуженный мастер спорта России.
 Хасанов, Мухаммедсабир Мухаммеджанович (1866—1924) — мулла, депутат Государственной думы II созыва от Уфимской губернии.
 Хасанов, Мухиддин (1924—1984) — наст. фамилия Мухиддина Фархата — советского таджикского поэта, редактора, переводчика.

Н 
 Хасанов, Насим (1924—1977) — полный кавалер Ордена Славы.
 Хасанов, Носир Абдуллаевич (1935—2021) — советский актёр, театра и кино, народный артист Таджикистана.
 Хасанов, Нумон Нурматович (род. 1971) — советский и узбекский футболист, полузащитник.
 Хасанов, Нурислам Габдуллович (род. 1941) — советский татарский писатель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан (1992).

Т 
 Хасанов, Тагирзар Файзенсович (род. 1954) — советский биатлонист.

Р 
 Хасанов, Рим Махмутович (род. 1947) — башкирский советский композитор, член Союза композиторов СССР с 1974 года.
 Хасанов, Рустем Шамильевич (род. 1956) — российский хирург-онколог, ректор КГМА (с 2016 года), член-корреспондент РАН (2016).
 Хасанов, Рушан Абдулхакович (род. 1956) — советский футболист, мастер спорта с 1989 года.

С 
 Хасанов, Салохиддин Хасанович (1935—2013) — советский и таджикский государственный деятель, первый секретарь Кулябского обкома КП Таджикистана (1986—1988).
 Хасанов, Сафа Хузянович (1916—1973) — Герой Советского Союза.

Х 
 Хасанов, Хаким Хусаинович (1916—1943) — Герой Советского Союза.

Ю 
 Хасанов, Юсуфали Хасанович (род. 1960) — таджикский математик, доктор физико-математических наук, профессор.

Составные фамилии 
 Хасанов-Гуфра, Галим Гуфранович (пперативный псевдоним Отнашев; род. 1914) — немецкий разведчик, диверсант.

